Het Europees kampioenschap curling voor mannen 2022 werd van 19 tot en met 26 november 2022 gehouden in Östersund, Zweden. Schotland prolongeerde zijn titel en behaalde zijn vijftiende gouden medaille. Het Schotse team won in de finale met 5-4 van Zwitserland.

Eerder werd het kampioenschap in de C-divisie van 30 april tot 5 mei gehouden in Kaunas, Litouwen. Ierland wist dit toernooi te winnen en promoveerde samen met Oekraïne naar de B-divisie.

A-divisie

Groepsfase

Play-offs

B-divisie

Groepsfase

Play-downs

Play-offs

C-divisie

Groepsfase

Play-offs 

Ierland en Oekraïne plaatsten zich voor de B-divisie, in november. Portugal en Litouwen promoveerden ook naar de B-divisie vanwege de uitsluiting van Rusland en Wit-Rusland.

Eindstand

Externe links
 Gegevens A-divisie
 Gegevens B-divisie
 Resultaten C-divisie

2022
Curling in 2022
Curling
Curling